Сарос 139 — серія сонячних затемнень сарос, що повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення з яких 43 — повні. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 17 травня 1501. Стадія кільцеподібних затемнень відсутня. Гібридне затемнення трапилось в цій серії 12 разів: від 11 серпня 1627 до 9 грудня 1825 року. Стадія повних затемнень триває від 21 грудня 1843 до 26 березня 2601 року. Серія закінчиться частковим затемненням 3 липня 2763 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 7 хвилин 29 секунд 16 липня 2186 року.

Нині тривалість повних сонячних затемнень цієї серії перевищує 4 хвилини і вона поступово зростатиме, аж поки відбудеться сонячне затемнення 16 липня 2186 року, яке буде найдовшим за десять тисячоліть із 3999 до н. е. по 6000 н. е.. Останнє затемнення, що відбулось дотепер, було 29 березня 2006. Воно тривало 4 хвилини 7 секунд і пройшло над частиною Африки й західною Азією. Наступне відбудеться 8 квітня 2024 від Центральної Америки до Канади і триватиме 4 хвилини 28 секунд.

Сонячні затемнення

Примітки

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 139 на сайті НАСА

Сарос